

Personnalités 

 Diane de Dommartin (1552-1625), marquise de Croÿ d'Havré, comtesse de Fontenoy et baronne de Fénétrange

Elzéar-Auguste Cousin de Dommartin (1768-1799), général de division français
Léon Dommartin, écrivain belge écrivant sous le pseudonyme de Jean d'Ardenne
Solveig Dommartin (1961-2007), actrice française

Communes

Dommartin, village de la commune belge de Saint-Georges-sur-Meuse

Dommartin, ancienne commune française de l'Ain
 Démographie de Dommartin
 Dommartin, commune française du Doubs
 Dommartin, commune française de la Nièvre
 Dommartin, commune française du Rhône
 Dommartin, commune française de la Somme

Noms composés 
 Bâgé-Dommartin, commune française de l'Ain issue de la fusion de Bâgé-la-Ville et de Dommartin
Dommartin-aux-Bois, commune française des Vosges
Dommartin-Dampierre, commune française de la Marne
Dommartin-la-Chaussée, commune française de Meurthe-et-Moselle
Dommartin-la-Montagne, commune française de la Meuse
Dommartin-le-Coq, commune française de l'Aube
Dommartin-le-Franc, commune française de la Haute-Marne
Dommartin-le-Saint-Père, commune française de la Haute-Marne
Dommartin-lès-Cuiseaux, commune française de Saône-et-Loire
Dommartin-lès-Remiremont, commune française des Vosges
Dommartin-lès-Toul, commune française de Meurthe-et-Moselle
Dommartin-lès-Vallois, commune française des Vosges
Dommartin-Lettrée, commune française de la Marne
Dommartin-sous-Amance, commune française de Meurthe-et-Moselle
Dommartin-sous-Hans, commune française de la Marne
Dommartin-sur-Vraine, commune française des Vosges
Dommartin-Varimont, commune française de la Marne

Dommartin, localité suisse de la commune de Montilliez dans le canton de Vaud

Anciennes communes 
 Dommartin, ancienne commune française du Pas-de-Calais, aujourd'hui répartie entre Mouriez, Raye-sur-Authie et Tortefontaine
 Dommartin, ancienne commune française des Vosges, aujourd'hui intégrée à Ubexy
Dommartin-sur-Illon, ou Dommartin-lès-Ville, ancienne commune française des Vosges, aujourd'hui intégrée à Ville-sur-Illon

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de patronyme